Гуидо́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гуидони, Алессандро (1880—1928) — итальянский авиатор.
 Гуидони, Умберто (род. 1954) — итальянский астронавт и политик.

См. также 
 Телебомба Гуидони